Hajók:
Endurance, Ernest Shackleton hajója, melyet a birodalmi transzantarktiszi expedíció során használt
ENDURANCE, a NASA Environmentally Non-Disturbing Under-ice Robotic ANtarctiC Explorer nevű eszköze
HMS Endurance, A Brit Királyi Tengerészet hajója
HMS Endurance, A Brit Királyi Tengerészet jégtörője
 RSS Endurance, A Singapore-i Tengerészet hajóinak a neve
Egyéb:
Endurance, űrhajó a Csillagok háborúja univerzumban
Endurance, 1999-ben készült film
Endurance, marsi kráter, amit az Opportunity marsjáró is meglátogatott